Amerikai Egyesült Államok
 Boulder, település Colorado államban
 Boulder, település Montana államban

Egyéb
 boulder, a falmászás egy fajtájának elnevezése